Estação PUC pode se referir a:

 Estação PUC (Metrô do Rio de Janeiro) - é uma estação metroviária da cidade do Rio de Janeiro.
 Estação PUC (Metrô de São Paulo) - é uma estação metroviária da cidade de São Paulo.
 Estação PUC (Linha Verde) - parada da do corredor de transporte Linha Verde da cidade de Curitiba.
Desambiguações de estações